Округ Йейтс () — округ штата Нью-Йорк, США. Население округа на 2000 год составляло 24621 человек. Административный центр округа — город Пенн Йен.

История 
Округ Йейтс основан в 1823 году. Источник образования округа Йейтс: округа Онтарио и Стюбен. Назван в честь Джозефа Кристофера Йейтса, 7-го губернатора штата Нью-Йорк (1823—1824).

География 
Округ занимает площадь 973.8 км2.

Демография 
Согласно переписи населения 2000 года, в округе Йейтс проживало 24621 человек. По оценке Бюро переписи населения США, к 2009 году население уменьшилось на 0.6%, до 24482 человек. Плотность населения составляла 25.1 человек на квадратный километр.

Примечания 

Округа штата Нью-Йорк